rosocha – inna nazwa poroża

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 10 podstawowych 
 Rosocha – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków 
 Rosocha – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Rosocha – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Rosocha – część wieś Siedliska w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Rosocha – przysiółek wsi Turawa w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Rosocha – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica 
 Rosocha – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Rosocha – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki 
 Rosocha – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Rosocha – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały 
 Rosocha – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Rosocha – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Inne 
 Rosocha – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Rosocha – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim
 Rosocha – potok w Gorcach

Zobacz też  
 Rosocha-Kolonia, Rossocha, Rosochy